Ljestvice liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1995./96.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Sisačko-moslavačka županija

Moslovačka liga II – NC Kutina 
Uključuje i klubove s područja Zagrebačke županije. 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 

1995-96
 8